The Street Fighter, een Japanse gevechtsfilm uit 1974;
Hard Times, een speelfilm uit 1975 met Charles Bronson, ook The Streetfighter genoemd;
Street Fighter, een reeks computerspellen vanaf 1987;
Street Fighter, een speelfilm uit 1994 met Jean-Claude Van Damme en Raúl Juliá, gebaseerd op bovenstaande spellen;
Street Fighter II: The Animated Movie, een animefilm uit 1994, gebaseerd op bovenstaande spellen;
Street Fighter: The Legend of Chun-Li, een speelfilm uit 2009 met Kristin Kreuk en Michael Clarke Duncan, gebaseerd op bovenstaande spellen;
Street Fight, een documentaire uit 2005 over de burgemeesterverkiezingen in Newark, New Jersey van 2002;
Streetfighter, een type motorfiets.